Germinal ist 

 der siebte Monat im Republikanischen Kalender der Französischen Revolution, siehe Germinal (Monat)
 ein Roman von Émile Zola, siehe Germinal (Roman)
 eine Verfilmung von Albert Capellani, siehe Germinal (1913)
 eine Verfilmung von Yves Allégret, siehe Germinal (1963)
 eine Fernsehserie aus dem Jahr 1970, siehe Germinal (Fernsehserie)
 eine Verfilmung von Claude Berri, siehe Germinal (1993)
 ein Theaterstück von Yaak Karsunke nach dem Roman, siehe Germinal (Theaterstück von Karsunke)
 eine jüdische anarchistische Zeitschrift, 1900–1903 und 1905–1908 Rudolf Rocker in London herausgegeben, siehe Germinal (Zeitschrift)
 ein ehemaliger belgischer Fußballklub (Germinal Ekeren), siehe Beerschot AC
 ein Vorname:
 Germinal Casado (1934–2016), spanischer Balletttänzer und -regisseur
 Germinal Pierre Dandelin (1794–1847), belgischer Mathematiker